Санта Роса Дос има више значења:

 Санта Роса Дос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса Дос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса Дос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Роса Дос (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику